Bosanski Šamac peut désigner 3 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Bosanski Šamac, un village situé dans la municipalité de Domaljevac-Šamac, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bosanski Šamac, un village situé dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Bosanski Šamac, l'ancien nom de Šamac, une ville et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie.